Matjaž Pungertar (ur. 14 sierpnia 1990 w Lublanie) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Mengeš.

W Pucharze Świata najwyżej klasyfikowany, w sezonie 2014/2015, na 6. miejscu w pojedynczym konkursie i 25. w klasyfikacji generalnej. W Letnim Grand Prix dwukrotnie (w 2013) na podium indywidualnie. Dwukrotny uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym (2013 i 2015).

Przebieg kariery 
W styczniu 2006 w Ljubnie zadebiutował w cyklu FIS Cup. Pierwsze punkty zdobył w swoim drugim starcie, zajmując 6. miejsce. W marcu 2008 w Vikersund debiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując lokaty w czwartej dziesiątce. 21 lutego 2010 w Kranju zajął 3. miejsce w konkursie FIS Cupu.

12 września 2010 zdobył pierwsze punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego, zajmując 5. pozycję w Lillehammer. W sezonie 2010/2011 Pucharu Kontynentalnego czterokrotnie stawał na podium, w tym dwa razy na najwyższym stopniu, 12 i 13 stycznia 2011 w Pjongczangu. 30 stycznia 2011 w Willingen zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 45. miejsce.

Latem 2012 dwukrotnie zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce Letniego Grand Prix. 9 grudnia 2012 zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata, zajmując 24. miejsce na próbie przedolimpijskiej w Krasnej Polanie. Regularnie startował w tym cyklu przez cały sezon 2012/2013, w większości występów nie zdobywając punktów. Najwyżej indywidualnie sklasyfikowany został na 15. pozycji w Klingenthal. Wystąpił również na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013, zajmując 24. miejsce na skoczni normalnej.

Podczas Letniego Grand Prix 2013 dwukrotnie ukończył rywalizację na podium: był trzeci w Hinterzarten (28 lipca), a także zwyciężył w Ałmaty (22 września). Zimową część sezonu 2013/2014 rozpoczął w Pucharze Świata, jednak wobec słabych wyników od stycznia przeniesiony został do kadry na Puchar Kontynentalny. W tym cyklu dwukrotnie w sezonie stawał na podium. W marcu 2014 w Planicy dwukrotnie zajął 23. miejsce w zawodach PŚ.

W Letnim Grand Prix 2014 trzykrotnie zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce. W połowie grudnia 2014 osiągnął najlepsze w karierze rezultaty w Pucharze Świata: 14 grudnia w drugim konkursie w Niżnym Tagile zajął 6. pozycję, lokaty w pierwszej dziesiątce zajął również 13 grudnia na tej samej skoczni i 21 grudnia w Engelbergu. Cały sezon 2014/2015 Pucharu Świata zakończył na 25. pozycji w klasyfikacji generalnej z 205 punktami. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015, zajmując 37. miejsce na skoczni dużej.

W kolejnych sezonach Pungertar miał problemy z bólami pleców oraz stopy i osiągał gorsze wyniki na arenie międzynarodowej. Jego ostatni występ na zawodach organizowanych przez FIS miał miejsce w lipcu 2017 w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kranju. W styczniu 2018 ogłosił zakończenie kariery zawodniczej ze względów prywatnych i zdrowotnych.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty M. Pungertara na mistrzostwach świata – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2010/2011: 5.
 sezon 2011/2012: 43.
 sezon 2013/2014: 15.
 sezon 2015/2016: 74.
 sezon 2016/2017: 39.

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2010: 38.
 2011: 12.
 2012: 35.
 2013: 43.
 2014: 67.
 2016: 38.
 2017: 107.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 111.
 sezon 2007/2008: 234.
 sezon 2008/2009: 132.
 sezon 2009/2010: 90.
 sezon 2015/2016: 70.
 sezon 2016/2017: 21.

Miejsca na podium konkursów FC 
  Kranj – 21 lutego 2010 (3. miejsce)
  Notodden – 16 grudnia 2016 (3. miejsce)
  Zakopane – 8 stycznia 2017 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Bibliografia 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Lublanie